Eine Variante des Wortes Gütte – ein Gerät zur Arbeit in Bleichen
 Eine Falschschreibung von Gete, historisch Gethe – ein Gewässer in Bremen